Краснічі (, ) — прізвище, поширене в країнах Балканського півострова. Відомі носії:
 Єтмір Краснічі — косовський футболіст
 Якуп Краснічі — в. о. президента Косова